Kreuzanker steht für:
 Anker (Bauwesen), der kreuzförmig ausgebildet ist
 Kreuzanker (Drehgestell), der bei einigen Drehgestell-Baureihen mit radial einstellbaren Achsen verwendet wird.